Dictyandra är ett släkte av måreväxter. Dictyandra ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Dictyandra